Borotín, comune mercato del distretto di Tábor, in Boemia Meridionale
Borotín, comune del distretto di Blansko, in Moravia Meridionale